

Sigle 

ZED est un sigle pouvant faire référence :

 à Zero Energy Development, la technologie recherchée pour une maison autonome ;
 Ainsi, le BedZED ou Beddington Zero Energy (fossil) Development est un quartier d'une centaine de logements dans le sud Londres ;
 au ZED-2, un réacteur nucléaire zero-energy au sein des laboratoires nucléaires de Chalk River.

Lexèmes 

Zed désigne :

Œuvres de fiction 
 Zed, spectacle du Cirque du Soleil présenté depuis 2008 à Tokyo Disney Resort au Japon ;
 Zed, manga de Amina Okada et Katsuhiro Ōtomo ;
 Zed, personnage principal du manga Kiba produit en 2006 par les Studio MadHouse et réalisé par Hiroshi Kōjina.
 Zed, personnage du jeu vidéo League of Legends.

Autres 

 ZED, société de production et distribution audiovisuelle française.
 Zed, logiciel de cryptographie édité par Prim'X Technologies
 ZED, monocoque conçu pour la course au large
 Zed, rappeur français et membre du groupe 13 Block